La Prva savezna liga SFRJ 1988-1989, conosciuta semplicemente come Prva liga 1988-1989, fu la 60ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 43ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo secondo titolo.

Nel ranking UEFA 1988-89 la Prva liga si piazzò al 7º posto (12º nel quinquennale 1984-1989).

Novità
Da questa stagione, nei campionati jugoslavi, viene introdotta una nuova regola: in caso di parità si andrà ai tiri di rigore. 1 punto andrà ai vincitori, 0 agli sconfitti (il punteggio per vittoria e sconfitta nei 90 minuti rimane invariato). Tale decisione della federazione ha provocato molte critiche e controversie. Apparentemente il più grande sostenitore nel nuovo sistema era il presidente federale Slavko Šajber, così che tale sistema veniva spesso definito dai media come "i rigori di Šajber" (Šajberovi penali in croato).

Altra novità è che, nel definire la classifica finale, a parità di punti non si considera più la differenza-reti complessiva, bensì lo scontro diretto (dal 1991 anche le reti in trasferta).

Nelle categorie inferiori è stata ricreata la 2. Savezna liga a girone unico ed istituita la 3. Savezna liga su 4 gironi a base interregionale.

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1989-1990
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1989-1990
      Qualificate alla Coppa UEFA 1989-1990
      Retrocesse in Druga Liga 1989-1990

Note:
2 punti per la vittoria al 90º, 1 per la vittoria ai rigori, 0 per la sconfitta ai rigori, 0 per la sconfitta al 90º.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata gli scontri diretti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1990 :  e .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1989-1990 : non disputata.Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1989 : nessuna.

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: parapsihopatologija.com

Risultati

Tabellone

Calendario 

Colonna interna → risultato dei tempi regolamentari

Colonna esterna → risultato dei tiri di rigore

 Fonte: exyufudbal

Squadra campione

Čedo Maras (34 presenze)
Budimir Vujačić (31)
Goran Kartalija (28)
Slaviša Jokanović (24)
Siniša Mihajlović (31)
Svetozar Šapurić (28)
Dušan Mijić (28)
Stevan Milovac (26)
Miloš Šestić (30)
Dragan Punišić (25)
Ljubomir Vorkapić (25)
Allenatore: Ljupko Petrović

Riserve
Dejan Joksimović (23), Milan Popović (20), Zoran Mijucić (19), Željko Dakić (15), Dragan Gaćeša (15), Miroslav Tanjga (14), Dragan Marković (7), Zoran Milosavljević (6), Enes Muhić (4), Marijan Zovko (4), Jovo Bosančić (2), Zoran Hajdić (1), Dragan Vasić (1)
Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1988-1989
Treća Liga 1988-1989
Kup Maršala Tita 1988-1989

Collegamenti esterni 
  Almanacco Tempo 1988-1989 su yumpu
  Stagione 1988-1989 su eu-football.info
  Stagione 1988-1989 su HRnogomet
  Le stagioni 1988-1991 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
   su RSSSF

Calcio nel 1988
Calcio nel 1989
1989
Campionato jugoslavo di calcio